Lick Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lick Creek Township (Arkansas)
 Lick Creek Township (Davis County, Iowa)
 Lick Creek Township (Van Buren County, Iowa)
 Lick Creek Township (Missouri)